Saint-Amans ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Amans (Ariège), Département Ariège
 Saint-Amans (Aude), Département Aude
 Saint-Amans (Lozère), Département Lozère
 Saint-Amans-de-Pellagal, Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Amans-des-Cots, Département Aveyron
 Saint-Amans-du-Pech, Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Amans-Soult, Département Tarn
 Saint-Amans-Valtoret, Département Tarn

Siehe auch:
 Saint-Amand
 Saint-Amant